Сент-Манья́нс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 75 км на захід від Діжона, 55 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 437,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Маньянс на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Маньянс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Маньянс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Маньянс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Маньянс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна